Life Me Up puede referirse a:

Lift Me Up: (1990) es una canción del álbum Armchair Theatre de Jeff Lynne.
Lift Me Up: (1999) es una canción del álbum Schizophonic de Geri Halliwell.
Lift Me Up: (2005) es una canción del álbum Hotel de Moby.
Lift Me Up: (2010) es una canción del álbum Bionic de Christina Aguilera.
Lift Me Up: (2013) es una canción del álbum The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 1 de Five Finger Death Punch.